Mulvia är ett släkte av insekter. Mulvia ingår i familjen Ricaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Mulvia